Анципо-Чикунский, Лев Владимирович (1898—1938) — советский военный дипломат.
 Анцыпо-Чикунский, Идельфонс Дементьевич (1815—1863)  — шляхтич, активный участник польских восстаний 1830, 1848, 1863 годов.